José Jorquera Gutiérrez (Chile, 1 de abril de 1991) es un futbolista chileno. Juega de arquero y su equipo actual es San Antonio Unido de la Segunda División de Chile.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway

Futbolistas del Club de Deportes Cobresal en los años 2010
Futbolistas del Club de Deportes Linares
Futbolistas de Chile